Paleotti ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Paleotti (1531–1610), römisch-katholischer Mystiker und Erzbischof von Bologna
 Gabriele Paleotti (1522–1597), italienischer Bischof und Kardinal der Römischen Kirche; Bischof bzw. Erzbischof von Bologna